Cavendish kan syfta på:

 Cavendish Laboratory – ett berömt forskningslaboratorium vid Cambridgeuniversitetet
 Cavendish (banan) – en banansort
 Cavendish (månkrater) – nedslagskrater på månens baksida
 12727 Cavendish – en asteroid i huvudbältet

Personer
Se även Hertig av Devonshire (titel som innehas av släkten Cavendish).

 Edward Cavendish
 Frederick Cavendish
 George Cavendish (1500– troligen 1562)
 Gerald Cavendish Grosvenor (född 1951)
 Henry Cavendish (1731–1810), brittisk privatlärd vetenskapsman
 Margaret Cavendish (1623–1673), engelsk författare, hertiginna av Newcastle
 Mark Cavendish (född 1985), brittisk tävlingscyklist
 Thomas Cavendish (ca 1555–1592), engelsk sjöfarare
 William Cavendish (olika betydelser)
 William Cavendish (1505–1557)
 William Cavendish (politiker)
 William Cavendish, 1:e hertig av Newcastle (1592–1676)

Cavendish-Bentinck
Se även Hertig av Portland (titel som innehades av släkten Cavendish-Bentinck).

 Lord William Henry Cavendish-Bentinck (1774–1839), känd som Lord William Bentinck
 Lord William George Frederick, känd som Lord George Bentinck
 William Charles Augustus Cavendish-Bentinck
 Charles William Frederick Cavendish-Bentinck, präst

Geografi

Kanada 

 Cavendish (ort i Kanada, Newfoundland och Labrador), 
 Cavendish, Prince Edward Island, Prince Edward Island,

Storbritannien 

 Cavendish, Suffolk, ort i England,

USA 

 Cavendish, Vermont, ort i Windsor County, 

Engelska efternamn
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar